Schwangerschaftsalter ist ein nicht einheitlich verwendeter Begriff. 

Entweder kann die bereits erreichte Dauer einer Schwangerschaft gemeint sein, siehe auch Schwangerschaftsdauer
oder (ungebräuchlich) das Alter, in dem Frauen tatsächlich schwanger sind, siehe Gebäralter